2 miejscowości w Polsce:
 Kwasówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Kwasówka – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

miejscowość na Białorusi:
 Kwasówka – agromiasteczko, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka

Linki zewnętrzne